Norman Triplett (1861-1931), psychologue américain ayant conceptualisé la facilitation sociale ;
 Nathan Triplett, joueur américain de football américain ;
 Donald Triplett, patient marquant dans les recherches sur l'autisme.

 Triplett, ville du comté de Chariton, dans le Missouri, aux États-Unis.